Административный округ Кёнигсберг () — административно-территориальная единица второго уровня в Пруссии, существовавшая в 1808—1945 годы. Входил в состав провинции Восточная Пруссия. Административный центр округа располагался в городе Кёнигсберг (ныне российский город Калининград). Сегодня основная территория бывшего округа расположена в Калининградской области России и в Варминьско-Мазурском воеводстве в Польше.

Положение 
Кёнигсбергский округ на севере омывался Балтийским морем; на северо-востоке (Мемельланд) граничил с Российской империей (позднее — с СССР и независимой Литвой); на востоке — с восточнопрусским округом Гумбиннен; на юге до 1905 года — с находящемся в составе Российской империи Царством Польским, а после 1905 года — с округом Алленштайн провинции Восточная Пруссия; на западе — с округами Данциг и Мариенвердер провинции Западная Пруссия (в 1922—1939 годах — с округом Западная Пруссия провинции Восточная Пруссия; в 1939—1945 годах — с рейхсгау Данциг-Западная Пруссия).

История 

Кёнигсберский был образован в 1808 году на территории, подконтрольной Восточнопрусской военно-доменной камере. В 1816 году в состав округа из соседнего округа Гумбиннен по желанию жителей города был передан район Мемель, включая сам город Мемель. В 1818 году город Кёнигсберг был выделен в самостоятельных городской округ из одноимённого района. В 1820 году после нескольких административных реформ округ Кёнигсберг окончательно включал в свой состав город Кёнигсберг, а также следующие сельские районы: Алленштайн, Браунсберг, Пройсиш-Айлау, Фишхаузен, Фридланд, Гердауэн, Хайлигенбайль, Хайльсберг, Пройсиш-Холланд, Кёнигсберг, Лабиау, Мемель, Морунген, Найденбург, Ортельсбург, Остероде, Растенбург, Рёсель и Велау.

1 ноября 1905 года из состава административных округов Кёнигсберг и Гумбиннен в состав новообразованного округа Алленштайн были переданы несколько южных районов, в частности, пять районов округа Кёнигсберг — Алленштайн, Найденбург, Ортельсбург, Остероде и Рёссель. В 1927 году район Фридланд был переименован в Бартенштайн.

По решениям Версальского договора район Мемель вместе с городом Мемель, а также частью соседнего округа Гумбиннен, как часть особой территории Клайпедский край (Мемельланд) 1 января 1920 года была передана под контроль Лиги Наций. В 1923 году Мемельланд был окончательно присоединён к Литве.

В марте 1939 года Литва была вынуждена вернуть Мемельланд Германии, после чего он был целиком интегрирован в состав района Гумбиннен. В апреле 1939 года территория города Кёнигсберг была расширена за счёт присоединения поселений из районов Кёнигсберг и Фишхаузен, после чего они были ликвидированы и соединены в новый район Замланд с центром в городе Кёнигсберг.

Административный округ Кёнигсберг был ликвидирован в 1945 году. Его территория была разделена между Польшей (южная часть округа с районами Браунсберг, Пройсиш-Холланд, Морунген, Хайльсберг и Растенбург), войдя в состав нового  и СССР (северная часть округа), войдя в новую Кёнигсбергскую (Калининградскую) область РСФСР. Отошедшая Польше часть после многочисленных административно-территориальных реформ расположена сегодня в Варминьско-Мазурском воеводстве.

Административное деление 

В 1819 году округ Кёнигсберг состоял из 20 районов: города Кёнигсберг и 19 сельских районов. После создания округа Алленштайн в 1905 году в составе округа Кёнигсберг осталось 15 районов, а после потери Мемельланда — 14.

В результате укрупнения города Кёнигсберг в 1939 году и объединения остатков районов Кёнигсберг и Фишхаузен в новый район Замланд в составе округа насчитывалось 13 районов. В таком составе округ просуществовал до его ликвидации в 1945 году.

Полный список всех районов округа (1820—1945) с указанием их районных центров:

 Городские районы
 городской район Кёнигсберг
 Сельские районы
 район Браунсберг, адм. центр — Браунсберг
 район Велау, адм. центр — Велау
 район Гердауэн, адм. центр — Гердауэн
 район Замланд (образован в 1939), адм. центр — Кёнигсберг.
 сельский район Кёнигсберг (упразднён в 1939), адм. центр — Кёнигсберг
 район Фишхаузен (упразднён в 1939), адм. центр — Фишхаузен
 район Лабиау, адм. центр — Лабиау
 район Мемель (утрачен в 1920), адм. центр — Мемель
 район Морунген, адм. центр — Морунген
 район Растенбург, адм. центр — Растенбург
 район Пройсиш-Айлау, адм. центр — Пройсиш-Айлау
 район Пройсиш-Холланд, адм. центр — Пройсиш-Холланд
 район Фридланд (с 1927: Бартенштайн), адм. центр — Фридланд (Бартенштайн)
 район Хайлигенбайль, адм. центр — Хайлигенбайль
 район Хайльсберг, адм. центр — Хайльсберг
 район Алленштайн (с 1905 — в округе Алленштайн), адм. центр — Алленштайн
 район Найденбург (с 1905 — в округе Алленштайн), адм. центр — Найденбург
 район Ортельсбург (с 1905 — в округе Алленштайн), адм. центр — Ортельсбург
 район Остероде (с 1905 — в округе Алленштайн), адм. центр — Остероде
 район Рёсель (с 1905 — в округе Алленштайн), адм. центр — Рёссель (до 1862), Бишовсбург (1862—1945)

Территория и население 
В 1820 году население округа Кёнигсберг составляло 609 022 человек. В последующие годы наблюдался высокий рост населения. В 1850 году в округе проживало уже 861 269 человек, а в 1905 году — 1 224 557 жителей. После передачи нескольких районов в округ Алленштайн население округа Кёнигсберг в 1905 году составило 893 427 человек.

Территория и население округа Кёнигсберг в 1900, в 1925 годы, а также по состоянию на 17 мая 1939 года в границах на 1 января 1941 года и количество районов на 1 января 1941 года составляли:

См. также 
 Немецкое население Калининградской области (1945—1951)

Примечания

Ссылки 
 HGIS Germany: Regierungsbezirk Königsberg
 Territoriale Veränderungen in Deutschland: Regierungsbezirk Königsberg
 Deutsche Verwaltungsgeschichte: Provinz Ostpreußen
 История Восточной Пруссии
 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев

Восточная Пруссия
Административные округа Пруссии
Административные единицы, образованные в 1808 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Административные единицы нацистской Германии на территории Польши